Powódź (ang. flood) – zalanie przez wodę większych terenów z powodu wezbrania rzeki
Flood – brytyjski producent muzyczny
 Flood – termin z informatyki
 Flood – gra Bullfrog

Osoby 
Emilee Flood – amerykańska piosenkarka
Flood – brytyjski producent muzyczny

Zobacz też 
Flooding (ujednoznacznienie)
Floodland